

Accezione comune
 Fontana – apparato per l'erogazione di acqua o altri liquidi

Aziende
 Fontana Records – etichetta discografica olandese
 Sorelle Fontana – casa di moda italiana

Geografia
Argentina
Fontana – comune della provincia del Chaco

Croazia
Fontana – antico nome di Bascavoda

Malta
Fontana – villaggio dell'isola di Gozo

Stati Uniti d'America
Fontana – città della Contea di San Bernardino, California
Fontana – città della Contea di Miami, Kansas

Italia
Fontana – frazione di Canevino 
Fontana – frazione di Cella Dati
Fontana – frazione di Lodi
Fontana – frazione di Rubiera 
Fontana – frazione di Sasso Marconi
Bosco Fontana – riserva naturale di Marmirolo
Fontanafredda comune 
Fontanarosa comune

Persone
 Fontana - antica nobile famiglia di Piacenza
 Fontana – famiglia di ceramisti

Altro 
 Fontana – cognome italiano
 Fontana – figura araldica
 Fontana – opera ready made di Marcel Duchamp del 1917
 Fontana – cratere lunare
 Fontana – cratere su Marte
 Fontana – stazione della linea 3 della metropolitana di Barcellona
 Fontana – fermata della Metropolitana di Catania